Каттанео делла Вольта () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Каттанео делла Вольта, Леонардо (1487—1572) — дож Генуэзской республики.
 Каттанео делла Вольта, Чезаре (1680—1756) — дож Генуэзской республики.